Kim Tae-yeon (1988-), footballeur sud-coréen ;
 Kim Tae-yeon (1989-), plus connue sous le nom de scène Taeyeon, chanteuse sud-coréenne et membre de Girls' Generation.